Peter Karlsson (ur. 1966, zm. 1995) – szwedzki hokeista
 Peter Karlsson (ur. 1969) – szwedzki tenisista stołowy
 Peter Karlsson (ur. 1969) – szwedzki żużlowiec
 Peter Karlsson (ur. 1970) – szwedzki lekkoatleta
 Peter Ingmar Karlsson (ur. 1976) – szwedzki żużlowiec
 Peter Karlsson (ur. 1985) – szwedzki piłkarz